Maurice Godin (1932-) est un homme politique canadien.
 Maurice Godin (1966-), est un acteur canadien.